Jacob Wygodzki ou Jaakow Wigodski, Yakov Wigodski, en russe Яков Ефимович Выгодский, en lituanien Jokūbas Vygodskis (1856-1941), un médecin, politicien et écrivain juif lituanien
  (1907-1991), un écrivain polonais

Voir aussi 
 Lev Vygotski (en  ; en ) (1896-1934), un psychologue biélorusse puis soviétique, connu pour ses recherches en psychologie du développement et sa théorie historico-culturelle du psychisme